Överste Redl (på tyska Oberst Redl) kan syfta på:

Alfred Redl (1864–1913), officer i Österrike-Ungern och rysk spion
Överste Redl (1985), en film från 1985 om Alfred Redl (se: Alfred Redl#Filmer)